Nick Stringer, attore inglese comparso in Coronation Street e Holby City
Nick Stringer, regista del documentario L'incredibile viaggio della tartaruga